Tagweidkopf heißen folgende geographische Objekte:

 Tagweidkopf (Lechtaler Alpen), 2408 m, Berg in den Lechtaler Alpen, Tirol. 
 Tagweidkopf (Bayrischzell), 1634 m, Berg im Mangfallgebirge, Bayern.